Acrocephalus (állatnem): A nádiposzátafélék családjába tartozó nem.
 Acrocephalus (növénynemzetség): Az árvacsalánfélék családjába tartozó nemzetség.